Le tournoi de tennis de Melbourne est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1979, classée en catégorie Colgate Series, se dispute du  au .

Hana Mandlíková remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Wendy Turnbull et Billie Jean King.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Melbourne
 Saison 1979 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1979
Melbourne
Tennis en Australie en 1979
Sport en novembre 1979
Tennis en décembre 1979